Alberton ist der Name mehrerer Orte:

 Alberton (Prince Edward Island), Kanada
 Alberton (Südafrika)

in Australien:
 Alberton (Queensland)
 Alberton (Victoria)
 Alberton (South Australia)

in Neuseeland:
 Alberton (Auckland), Baudenkmal

in den Vereinigten Staaten:
 Alberton (Alabama), im Coffee County
 Alberton (Maryland), im Howard County – nicht mehr existent
 Alberton (Montana), im Mineral County
 Alberton (Tennessee), im Henderson County

Personen:
 Reno Alberton (1936–1996), italienischer Eishockeyspieler
 Onécimo Alberton (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Rio do Sul